Osoby:
 James Lovell – astronauta
 Stephen Lovell – piłkarz
 Santiago Lovell – amerykański bokser
 Guillermo Lovell – argentyński bokser
 Jerzy Lovell – polski publicysta i prozaik

Miejscowości w USA:
 Lovell – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Lovell – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Big Horn
Gminy w USA:
 Lovell (ang. Lovell Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Lovell (ang. Lovell Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Lovell (ang. Lovell Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey